Lista de los campeones y de los principales clasificados del Abierto de Francia de 2006:

Seniors

Individual masculino

Individual femenino

Dobles masculino

Dobles femenino

Dobles Mixto

Juniors

Individual masculino

Individual femenino

Dobles masculino

Dobles femenino

Cabezas de serie

10 primeros cabezas de serie (individual masculino)

10 primeras cabezas de serie (individual femenino)

5 primeros cabezas de serie (dobles masculino)

5 primeras cabezas de serie (dobles femenino)

5 primeros cabezas de serie (dobles mixto)

Cuadros

Cuadro masculino

Cuadro femenino

Enlaces externos

Torneo de Roland Garros 2006